L'édition féminine 2008 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 15 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Tamarine Tanasugarn remporte le simple dames. En finale, elle bat Dinara Safina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Eraković et Michaëlla Krajicek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2008)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2008
Tennis en juillet 2008